Текуала има више значења:

 Општина Текуала (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Текуала (Текуала, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику